Messier 50 (M50), een object aan de sterrenhemel
 Een verkeersweg:
 M50 (Denemarken), zie Sønderjyske Motorvej
 M50 (Groot-Brittannië)
 M50 (Ierland)
 M50 (Mashreq)
 M-50 (Spanje)
 Metrolijn 50, een lijn van de Amsterdamse metro